

Patronyme 

 Arne Sørensen (1906-1978), homme politique danois ;
 Arne Sørensen (1917-1977), footballeur danois ;
 Bent Sørensen (1958-), compositeur danois ;
 Birgitte Hjort Sørensen (1982-), actrice danoise ; 
 Carl Frederik Sørensen (1818-1879), artiste peintre danois ;  
 Chris Anker Sørensen (1984-2021), coureur cycliste danois ;
 Claus Sørensen (né en 1951), fonctionnaire de l'UE danois ;
 Frederik Sørensen, footballeur danois ;
 Helle Sørensen (1964-), coureuse cycliste danoise ;
 Inge Sørensen (1924-), nageuse danoise ;
 Jacob Sørensen (1915-1990), homme politique danois ;
 Jan-Derek Sørensen (1971 -), footballeur norvégien, international norvégien ;
 Jens Smærup Sørensen (1946-), écrivain et académicien danois ;
 Jimmi Sørensen (1990-), coureur cycliste danois ;
 Julia Sørensen (1979-), autrice suisse ;
 Marius Sørensen (1891-1964), homme politique danois ;
 Max Sørensen (1913-1981), professeur de droit international ;
 Morten W. Sørensen (1979-), joueur de squash danois ;
 Nicki Sørensen (1975-), coureur cycliste danois ;
 
 Peder Sørensen ou Petrus Severinus (v. 1540-1602), chimiste danois ;
 Poul Sørensen (1904-1969), homme politique danois ;
 Rolf Sørensen (1965-), coureur cycliste danois ;
 Søren Sørensen (1868-1939), chimiste danois ;
 Thomas Sørensen (1976-) gardien de but de l'équipe nationale de football du Danemark ;
 Villy Sørensen (1929-2001), critique littéraire et philosophe danois ;
 William Emil Sørensen (1848-1916), zoologiste danois ;

Voir aussi 
 Daniel Sorensen (1990-), joueur américain de football américain
 Odette Sorensen (1903-), écrivaine française

Homonymie de patronyme danois